Пэт Мо́ррис Нефф (; 26 ноября 1871, , Техас — 20 января 1952, Уэйко, Техас) — американский политик, 28-й губернатор штата Техас, член демократической партии.

Биография

Молодые годы 
Пэт Моррис Нефф родился на семейном ранчо в округе Корьел, около Макгрегора, Техас. Нефф учился в , далее он получил степень бакалавра в Бейлорском университете, чтобы потом провести два года в Юго-западной Академии в , Арканзас, преподавая там. В то время у него учился , который позже станет успешным предпринимателем в Арканзасе. После возвращения в Техас он получил степень в области юриспруденции в Техасском университете в Остине. Учась в университете Юридической школы Техаса, Нефф был близким другом будущих американских сенаторов Тома Конналли и Морриса Шеппарда. С 1899 по 1905 год, включая срок полномочий Спикера, Нефф работал в Палате представителей Техаса. После возвращения к его юридической практике в Уэйко он служил окружным прокурором округа Мак-Леннан в течение шести лет.

Служба в Техасе 
Прогрессивный демократ, Нефф способствовал развитию Совета по Национальным паркам Техаса. Пэт Нефф и его мать, Изабелла Нефф, пожертвовали землю, которая станет первым национальным парком в Техасе, . Во время всплеска Ку-клукс-клана Нефф был раскритикован за то, что не предпринял более решительных действий по борьбе с ним. Также Нефф известен благодаря исполнению песен Ледбелли как в прошлом, так и на посту губернатора. Нефф не баллотировался на второй срок, и на губернаторских выборах 1924 года победила Мириам Фергюсон. В период с 1929 по 1932 Нефф работал в . В 1932 он ушёл в отставку, чтобы стать президентом Университета Бэйлора.

Память 
Начальная школа в Средней школе Хьюстона и независимый школьный округ Сан-Антонио названы в честь Неффа.

Его бумаги, включая тех времён, когда он был губернатором, размещены в Коллекции Техаса в Университете Бэйлора.

Зал в Университете Бэйлора назван его именем.

Похоронен на кладбище  в Уэйко, штат Техас.

Ссылки 
 
 

Губернаторы Техаса
Члены Демократической партии США
Спикеры Палаты представителей Техаса
Выпускники Бэйлорского университета
Выпускники Школы права Техасского университета